Il singolare degli Internazionali BNL d'Italia 2006 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2006.

Amélie Mauresmo era la detentrice del titolo.

Martina Hingis ha battuto in finale 6–2, 7–5 Dinara Safina.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuti un bye per il 2º turno

 Amélie Mauresmo (ritiro per malattia)
 Kim Clijsters (terzo turno)
 Marija Šarapova (ritiro per infortunio al piede destro)
 Nadia Petrova  (ritiro per infortunio al pettorale destro)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)
 Patty Schnyder (terzo turno)
 Svetlana Kuznecova (semifinali)
 Francesca Schiavone (terzo turno)

 Venus Williams (semifinali)
 Anastasija Myskina (terzo turno)
 Anna-Lena Grönefeld (terzo turno)
 Nicole Vaidišová (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (primo turno)
 Elena Lichovceva (primo turno)
 Flavia Pennetta (quarti di finale)
 Dinara Safina (finale)
 Nathalie Dechy (secondo turno)
 Ai Sugiyama (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2006